Выборы главы администрации Архангельской области состоялись в Архангельской области и Ненецком автономном округе в декабре 2000 года. Выборы прошли в 2 тура 3 и 17 декабря. По итогам первого тура был назначен второй, в котором участвовали два кандидата — Анатолий Ефремов и Николай Малаков. Набрав 49,7 и 58,5 % в первом и втором турах соответственно, Анатолий Ефремов был переизбран главой администрации Архангельской области. 

Вместе с выборами главы администрации в регионе также прошли выборы 16 депутатов АОСД, глав 23 муниципальных образований, мэров Архангельска и Северодвинска, депутатов органов местного самоуправления 24 районов, депутатов Архангельского городского совета, а также референдумы в Северодвинске и Мирном.

На 1 июля 2000 года в Архангельской области и Ненецком автономном округе было зарегистрировано 1 020 740 избирателей.

Основные сведения

Кандидаты 

На выборах выдвигались четыре кандидата: действующий глава администрации региона Анатолий Ефремов, бывший председатель правительства региона и заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Поморского государственного университета Николай Малаков, а также глава Виноградовского района Виктор Чухин и руководитель Центра социальной реабилитации ГП «СПб Учебный центр службы занятости» Александр Белый. Все кандидаты выдвигались независимо, без партий. На выборы не был допущен Александр Белый из-за не предоставленных документов.

Ход событий 
По словам журналиста издания 29.ru Ярослава Вареника, избирком региона жаловался на выборы 2000 года из-за того, что «приезжие «технологи» поставили перед собой задачу дестабилизировать работу избирательной комиссии». Кроме того, в областной суд Архангельской области поступили 2 жалобы от Анатолия Ефремова и Николая Малакова друг на друга, обе были оставлены без удовлетворения.

Результаты выборов

Первый тур 
По итогам выборов в первом туре лидировал Анатолий Ефремов с 49,7 % голосов. Больше всего за Ефремова проголосовали избиратели Ленского района (74,42 %), за Малакова — избиратели Устьянского района (50,22 %), за Чухина — избиратели Соловецких островов (7,12 %), а против всех — избиратели Новой Земли (36,71 %).

Второй тур 
По итогам второго тура главой администрации Архангельской области был переизбран Анатолий Ефремов.

Примечания

Ссылки 
Выборы главы администрации Архангельской области 3 и 17 декабря 2000 года года на сайте избирательной комиссии Архангельской области.
Архангельская область
Региональные выборы в Архангельской области
2000-е годы в Архангельской области